Ribera Alta steht für:

 Ribera Alta (Álava), Gemeinde in der Provinz Álava, Spanien
 Ribera Alta (Navarra), Comarca in der Provinz Navarra, Spanien
 Ribera Alta (Valencia), Comarca in der Provinz Valencia, Spanien